IIHF Verdensmesterskabet 2023 bliver det 87. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF. Mesterskabet skal afvikles i Tampere, Finland og Riga, Letland.

VM

Værtsland 

På IIHF's halvårskongres i september 2018 i Malta fremlagde de nationale ishockeyforbund i Rusland, Sverige og Tjekkiet et fælles forslag om at IIHF ved kongressen i maj 2019 i Bratislava fastlagde værtskaberne for VM-turneringerne i 2023, 2024 og 2025 på en gang, således at værtskaberne for de tre mesterskaber blev tildelt henholdvis Rusland, Tjekkiet og Sverige. Forslaget blev godkendt af halvårskongressen med det forbehold, at de øvrige nationer fik mulighed for at byde på et af de tre værtskaber indtil 15. januar 2019. Den 24. maj 2019 godkedte IIHF's årskongres, at mesterskabet blev afviklet i Rusland.

Kampene bliver spillet i to arenaer i Sankt Petersborg:
 Nybygget ishockeyarena med 22.500 tilskuerpladser.
 Ispaladset (12.300 tilskuerpladser).

Det er første ishockey-VM i Rusland eller Sovjetunionen uden at der skal afvikles kampe i Moskva.
 Riga : Arena Riga
 Tampere : Nokia Arena

Seedning  
Seedningen i den indledende runde var baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2022, ved slutningen af VM i isehockey 2022. Den 29. mai 2022 annoncerede IIHF og den lokale organisationkomite grupperne, sådan at Finsk skulle i Tampere i Letlisk i Riga

Gruppe A
  (1)
  (4)
  (5)
  (9)
  (10)
  (13)
  (15)
  (20)

Gruppe B 
  (2)
  (6)
  (7)
  (8)
  (11)
  (12)
  (16)
  (19)

Indledende runde 
I hver pulje spiller de otte hold en turnering alle mode alle. De fire bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykker ned i 1. division Tjekkiet kan dog ikke rykke ned, eftersom de er værtsland for VM I 2024. Hvis Tjekkiet skulle ende på ottendepladsen i den indledende pulje, vil den dårligste syver rykke ned.

Gruppe A 
IIHF Verdensmesterskabet 2023 Gruppe A

Gruppe B 
IIHF Verdensmesterskabet 2023 Gruppe B

Slutspil 
Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Officel Sponsor 
 AJ Produkter, Liquy Moly Gmbh, Nike, Pirelli, Raiffeisen Bank, Škoda Auto, Tissot

Officel Partnere 
  Biosteel, Domina Shopping, Hartwall Export, Iloq, Localcrew, Maxima, Moovy, Nocco No Carbs Company, Onninen, Ortema Gmbh, Pihlajalinna, Punamusta, Ramirent, Saarioinen, Scandic Hotels, Veikkaus

Referencer

Eksterne henvisninger 
International Ice Hockey Federation 

2023
Ishockey i 2023